Уистреам () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Кан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны: Бенувиль, Бленвиль-сюр-Орн, Бьевиль-Бёвиль, Кольвиль-Монгомери, Перьер-сюр-ле-Дан, Сент-Обен-д’Аркне, Уистреам.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него были включены отдельные коммуны упраздненных кантонов Дувр-ла-Деливранд и Крёлли.

Состав кантона с 1 января 2017 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Бенувиль (2 046 чел.)
 Бленвиль-сюр-Орн (5 942 чел.)
 Бьевиль-Бёвиль (3 476 чел.)
 Камб-ан-Плен (1 738 чел.)
 Кольвиль-Монгомери (2 496 чел.)
 Льон-сюр-Мер (2 498 чел.)
 Матьё (2 255 чел.)
 Перьер-сюр-ле-Дан (531 чел.)
 Сент-Обен-д’Аркне (1 068 чел.)
 Уистреам (9 250 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 35,0 % голосов против 19,3 % у Жана-Люка Меланшона и 18,5 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 68,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 29,8 %, Франсуа Фийон – 21,8 %, Жан-Люк Меланшон – 18,6 %, Марин Ле Пен – 15,8 %; 2 тур: Макрон – 75,1 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 31,4 %, Николя Саркози — 28,9 %, Марин Ле Пен — 12,9 %; 2 тур: Олланд — 53,3 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют бывший вице-мэр города Уистреам Мишель Фрику (Michel Fricout) (Республиканцы) и врач Кристин Эвен (Christine Even) (Разные правые).

Ссылки